

Histoire 
 Dolmen de Bagnol

Patronyme
 Henry Bagnol